HEAR steht für:
 Haute école des arts du Rhin, Kunst- und Musikhochschule des Elsass
 Flughafen al-Arisch (ICAO-Code), Ägypten
 Higher Education Achievement Report ein erweitertes Diploma Supplement an Universitäten im Vereinigten Königreich

Hear steht für:
 Hear, Album (2002) von Johnny Diesel

Abkürzung